Fortunato Ofa Mbo Nchama es un político, economista y financiero ecuatoguineano. Es desde febrero de 2023, Ministro de Hacienda y Presupuestos.

Presidente Ejecutivo de Ceiba Intercontinental.

Biografía 
Fortunato-OFA MBO NCHAMA, natural de Ayene Efak, distrito de Nsok-Nsomo (Kie-Ntem), nacido el 17 de febrero de 1960. Es Diplomado en Programación Económica y Políticas Financieras, por el Instituto del Fondo Monetario Internacional (Washington D.C.), Diplomado en Políticas Económicas Relativas al Sector Exterior por el Instituto del Fondo Monetario Internacional (Washington D.C.). Diplomado en Control de Bancos, Reglamentación Prudencial y Reestructuración Bancaria por la Comisión Bancaria Francesa (Banco de Francia, Paris), Master en Auditoría Financiera por la Universidad Pontificia de Salamanca, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, Diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad de Granada, Diplomado en Comercio Exterior por la Universidad de Granada, Técnico Especialista en Electrónica Industrial por el Instituto de Formación Profesional número 1 de Madrid-Vallecas.

Responsabilidades asumidas 
El  presidente del Banco de Desarrollo de los Estados de África central (BDEAC) desde 2017 hasta 2022, antes de ostentar grandes responsabilidades políticas y admitrativas tanto nacionales como internacionales, Fortunato-Ofa ha trabajado como Inspector de Bancos de la Comisión Bancaria del África Central (COBAC), ha sido Jefe del Departamento de Reglamentación y Vigilancia Bancaria de la COBAC, acumula experiencia en la dirección de los siguientes Servicios en el BEAC:

• Jefe del Servicio de Estudios y Previsiones Económicas

• Jefe del Servicio de Crédito y Control de Riesgos

• Jefe del Servicio del Consejo Nacional de Crédito.

En Guinea Ecuatorial, el actual presidente ejecutivo de Ceiba ha ostentando varias responsabilidades políticas:

1998-1999: ha sido Ministro Delegado de Planificación y Desarrollo Económico.

1999-2003: Ministro Titular de Planificación y Desarrollo Económico.

2003-2006: Ministro de Pesca y Medio Ambiente.

2006-2008: Ministro-Secretario General de la Presidencia del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa.

Desde 1999 Vice-Presidente del Comité Nacional de los Derechos del Niño

2008-2012: Diputado en Ejercicio en la Cámara de los Representantes del Pueblo, tras ser electo durante tres legislaturas consecutivas

2012-2013 Ministro-Delegado de Planificación, Desarrollo Económico e Inversiones.

2013-2015 Ministro-Delegado de Comercio y Promoción Empresarial.

1998-2008 Presidente de la Comisión de Seguimiento del PDGE de Nsok-Nsomo

Desde 1997: Miembro del Consejo Nacional del PDGE.

1999-2008: Miembro designado de la Junta Ejecutiva del PDGE

2015-2017: Miembro Nato de la Junta Ejecutiva del PDGE

2015-2017: Secretario General Adjunto Segundo del PDGE, Encargado de Asuntos Administrativos, Relaciones Institucionales y Régimen Interior.

Condecoraciones y premios internacionales: 

 2 veces Comendador de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial, (por S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente de la República, Jefe de Estado)
 Comendador de la Orden Nacional del Mérito de Gabón, (por S.E. ALI BONGO ONDIMBA, Presidente de la República Gabonesa, Jefe de Estado)
 Comendador de la Orden Nacional de Chad, (por S.E. MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Presidente del Consejo Militar de Transición, Presidente de la República de Chad, Jefe de Estado)
 Comendador de la Orden Nacional del Mérito de la República Centroafricana, (por S.E. Faustin Archange TOUADERA, Presidente de la República de Centroáfrica, Jefe de Estado)
 Comendador de la Orden Nacional de Valor de la República del Congo (Por S.E. Denis SASSOU NGUESSO)
 Oficial de la Orden Nacional de Valor de Camerún, (por S.E. Paul BIYA, Presidente de la República de Camerún, Jefe de Estado)
 Caballero de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial, (por S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente de la República, Jefe de Estado)
 Gran Oficial de la Orden de la CEMAC, (por el Presidente de la Comisión de la CEMAC)
 Medalla de Segunda Clase del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, (por S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente-Fundador del PDGE)
 Premio de Financiación Excepcional de Proyectos Sostenibles (por la Organización Europea de Desarrollo Sostenible)
 Oscar de Liderazgo y de Excelencia (por el Comité Internacional de Gerentes Africanos)
 Premio Panafricano de Mejores Prácticas Gerenciales (por el Comité Internacional de Excelencia)
 Premio de Socio al Desarrollo de África Central (por la Federación de Medios de Comunicación y Patrones de Periódicos de Camerún: Awards de l’Avenir)
 Elegido Personalidad de Oro de África del año 2021 (Periódico Panafricano L’Avenir, Enero 2022)
 Premio de Mérito Panafricano de Gobernanza y Liderazgo debido a la transformación estructural del BDEAC (por Líderes Panafricanos); premio declinado por motivos personales.

Referencias 
Fortunato-Ofa MBO NCHAMA, nombrado Presidente Ejecutivo ...https://ahoraeg.com › politica › 2022/09/06 ›

El Jefe de Estado nombra a Fortunato-Ofa MBO NCHAMA ...https://realequatorialguinea.com ›

Fortunato-Ofa Mbo Nchama, nuevo Presidente Ejecutivo de ...https://www.guineainfomarket.com › 2022/10/02 ›

Fortunato Ofa Mbo Nchama, Ministro de Hacienda y ...https://ahoraeg.com › politica › 2023/02/02 ›

Biografía